Эд I де Пороэт (Эдон, Эон; ; умер после 1092) — виконт де Пороэт с 1074 года, сын Гозлена I.

Биография 
Эд упоминается в первый раз среди сыновей Гозлена I де Пороэт, вместе с которым они принесли пожертвования аббатства Сен-Совье. Эд I стал виконтом де Тро и де Пороэт после смерти отца в 1074 году. Однако Эд изменил название виконтства, сделав титул виконта де Пороэт главным.

В 1079 году Эд I де Пороэт вместе с графом де Пентьевр Жоффруа I и графом Ренна Жоффруа Грегонатом восстал против герцога Бретани Хоэля II, но был вынужден отступить.

Эд I участвовал в принятии решения об основании аббатства Сен-Флорен в Доле, предложенного герцогом Бретани Аленом IV. Эд принес пожертвования в аббатство Редон в 1092 году.

Дата смерти Эда неизвестна. Следующим виконтом де Пороэт стал его старший сын Гозлен II.

Брак и дети 
1. Жена: Эмма де Леон. Дети:
 Гозлен II (ум. до 1114) — виконт де Пороэт с после 1092
 Витнок (ум. до 1114)
 Жоффруа (ум. 1142) — виконт де Пороэт с до 1114
 Ален I (ок. 1084—1147) — первый виконт Роган, виконт Кастельно
 Бернар (после 1118)
2. Жена: Анна (ум. 1092)

Предки 

</center>

Литература

Ссылки 
 

Правители Европы XI века
Виконты де Пороэт
Дом де Пороэт